Tuligłowy può riferirsi a diversi toponimi della Polonia:
Tuligłowy, frazione del comune rurale di Krasnystaw, nel voivodato di Lublino
Tuligłowy, frazione del comune rurale di Rokietnica, nel Voivodato della Precarpazia